Guillaume Dustan, de son vrai nom William Baranès (1965-2005), écrivain français.
 Phil Barney né Philippe Baranès, auteur-compositeur-interprète français.

Homonymie
Homonymie de patronyme